Аврамовский () - македонская фамилия. 

Известные носители:
 Аврамовский, Даниэл (род. 1995) — футболист, полузащитник сербского клуба «Црвена Звезда» и сборной Республики Македонии.
 Аврамовский, Силян (род. 1960) — македонский государственный деятель, бывший министр внутренних дел.

См. также 
 Абрамовский